
Molekulska formula -{C4H9NO3}- se može odnositi na:
 Butil nitrat
 Treonin